Кали́на кра́сная:
 Калина красная, или Калина обыкновенная () — вид калины, кустарник.
 «Калина красная» — песня Яна Френкеля на народные слова.
 «Калина красная» — повесть Василия Шукшина.
 «Калина красная» — художественный фильм по одноимённой повести Василия Шукшина.
 «Калина красная» — фирменный поезд сообщением Барнаул—Бийск.
 «Калина красная» — балет хореографа А. Б. Петрова по одноимённой повести Василия Шукшина и на основе симфонической поэмы Е. Ф. Светланова.
 «Калина красная» — первоначальное название российской фолк-группы «КАЛИНА ФОЛК»
 «Калина красная» — ежегодный российский музыкальный фестиваль, проходящий среди осуждённых.

См. также 
 «Червона калина» — украинская народная песня, марш украинских сечевых стрельцов.
 Проспект Червоной Калины — название улиц в нескольких городах Украины

Примечания